

Psychologie 
 L'impression de déjà-vu est un phénomène étudié en psychologie.

Musique

Groupe 

 Deja-Vu, groupe japonais de rock progressif ;
 Deja vu, groupe de rock français originaire de Lyon.

Album 

 Déjà Vu, album de Blue System sorti le  ;
 Déjà Vu, album de Crosby, Stills, Nash and Young sorti le  ;
Déjà Vu Live, album de Crosby, Stills, Nash and Young sorti en 2008 ;
 , album de Giorgio Moroder sorti le  ;
 , album de Hitomi sorti le  ;
 , album de Kumi Kōda sorti le  ;
 , album de Metrô sorti en  ;
 , album de Kevin Ayers sorti en  ;
 , EP de SS501 sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' sorti en  ;
 Déjà Vu, chanson de 3OH!3 présente sur l'album Streets of Gold sorti le  ;
 Déjà Vu, chanson de Beyoncé présente sur l'album B'Day sorti le  ;
 , chanson de Dionne Warwick présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Giorgio Moroder présente sur l'album  sorti le  ;
 Déjà Vu, chanson d'Inna présente sur l'album Hot sorti le  ;
 Deja Vu, chanson d'Olivia Rodrigo sortie en 2021 ;
 , chanson de Something for Kate présente sur l'album  sorti le  ;
 Déjà Vu, chanson du rappeur Eminem présente sur l'album Relapse sorti le  ;
 Deja vu, chanson du groupe japonais m.o.v.e pour l'anime Initial D.

Télévision 

 Déjà vu, téléfilm franco-hollandais de François Vautier diffusé en 2007 ;
 Déjà vu, série télévisée française diffusée du  à  sur France 2 ;
 , série télévisée chinoise diffusée du  au  sur Taiwan Television.

Cinéma 
 Déjà vu, film américain d'Anthony B. Richmond sorti en 1985 ;
 Déjà vu, film yougoslave  de Goran Marković sorti en 1987 ;
 Déjà vu, film polonais de Juliusz Machulski sorti en 1990 ;
 , film américain d'Henry Jaglom sorti en 1997 ;
 Déjà vu, film américain de Tony Scott sorti en 2006 ;
 , comédie chinoise de Wei Huang sorti en 2015.

Jeu vidéo 
 Déjà Vu, jeu d'aventure développé par ICOM Simulations et sorti en 1985.

Montagnes russes 
 Déjà Vu sont des montagnes russes de type Giant Inverted Boomerang :
 Déjà Vu à Six Flags Magic Mountain
 Déjà Vu à Six Flags Over Georgia
 Déjà Vu à Six Flags Great America

Informatique 

 DejaVu est une famille de polices de caractères libre ;
 DjVu est un format d'archivage numérique.